Codepage 284 es un EBCDIC-codepage con Latín-1-charset completo.
Se utiliza en España y los países de América Latina.

 40 : espacio
 41 : espacio no-frágil
 CA : guion suave/corto
 FF : carácter de control ( EBCDIC )
 9F : carácter de euro € ( EBCDIC - 1145)

Codificación de caracteres

en:Extended Binary Coded Decimal Interchange Code
th:EBCDIC